Kamionacz – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta
 Kamionacz – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta